ECU — многозначная аббревиатура из букв латиницы.
 
 ECU (от ) — электронный блок управления (ЭБУ) в автомобильной электронике.
 ECU (от ) — Европейский шахматный союз.
 ECU (от ) — ЭКЮ: валютная единица, использовавшаяся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979—1998 годах.